Markt 15 steht für:

 Markt 15 (Alsleben), Sachsen-Anhalt
 Markt 15 (Bernburg), Sachsen-Anhalt
 Markt 15 (Quedlinburg), Sachsen-Anhalt